Seznam polkov z zaporedno številko 168.

Seznam 
 Pehotni
 168. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 168. pehotni polk (ZDA)
 168. strelski polk (ZSSR)
 168. pehotni polk (Wehrmacht)
 168. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 168. tankovski polk (ZSSR)

 Aviacijski
 168. aviacijski polk (ZDA)

 Artilerijski
 168. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 168. artilerijski polk (Wehrmacht)
 168. artilerijski nadomestni polk (Wehrmacht)

Glej tudi